

Мілл-Крік — місто, штат Оклахома
 Мілл-Крік — місто, штат Пенсільванія
 Мілл-Крік — місто, штат Вашингтон
 Мілл-Крік — місто, штат Західна Вірджинія
 Мілл-Крік — селище, штат Іллінойс
 Мілл-Крік Тауншип — селище в окрузі Лайкомінг, штат Пенсильванія
 Мілл-Крік Тауншип — селище в окрузі Мерсер, штат Пенсильванія